El Gran Premio de los Países Bajos de Motociclismo de 2019 (oficialmente Motul TT Assen) fue la octava prueba del Campeonato del Mundo de Motociclismo de 2019. Tuvo lugar en el fin de semana del 28 al 30 de junio de 2019 en el Circuito de Assen, situado en la localidad de Assen, Países Bajos.

La carrera de MotoGP fue ganada por Maverick Viñales, seguido de Marc Márquez y de Fabio Quartararo. Augusto Fernández fue el ganador de la prueba de Moto2, por delante de Brad Binder  y Luca Marini. La carrera de Moto3 fue ganada por Tony Arbolino, Lorenzo Dalla Porta fue segundo y Jakub Kornfeil tercero.

Resultados

Resultados MotoGP

Resultados Moto2

Resultados Moto3

Referencias

Enlaces externos
 Estadísticas oficiales de la Federación Internacional de Motociclismo con los resultados de la prueba.

Gran Premio de los Países Bajos de Motociclismo
Paises Bajos
Deporte en los Países Bajos en 2019